

Francia 
 Friesenheim – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Friesenheim – comune del circondario rurale Ortenaukreis (Baden-Württemberg)
 Friesenheim – comune del circondario rurale di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)